Іспанська Африка:
Іспанська Північна Африка
Канарські острови, автономні міста Сеута, Мелілья, а також суверенні території.
Іспанський протекторат Марокко (1913–1956)
Іспанська Західна Африка
Іспанська Західна Африка (1946–1958)
Іспанська Сахара (1884–1975)
Мис Хубі, Іфні в Марокко.
Іспанська Гвінея (1778–1968)

Історія Африки
Колишні колонії Іспанії